Als Swordfish-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Zerstörern der britischen Royal Navy, siehe Swordfish-Klasse (1895)
 eine Klasse von vier U-Booten der britischen Royal Navy, siehe Swordfish-Klasse (1931)